Le tournoi de tennis de Shenzhen est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Li Na remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Zakopalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Shenzhen
Tennis en Chine en 2012
Tennis en Chine en 2013
Tennis en décembre 2012
Tennis en janvier 2013